Con el término Declaración de Bamako se puede hacer referencia a:

Declaración de Bamako: la declaración de la Unesco de 1997 contra los conflictos armados en África.
Declaración de Bamako: tratado internacional suscrito por los Estados miembros de la Organización Internacional de la Francofonía para la defensa de la democracia en 2000.
Declaración de Bamako: la declaración de 2007 de organizaciones nacionales e internacionales, así como Estados sobre la protección de semillas para defender la biodiversidad de los cultivos.
Declaración de Bamako: el acuerdo firmado por Malí, Níger, Senegal, Burkina Faso, Sierra Leona, Guinea Bissau, Camerún, Costa de Marfil, Togo, Nigeria, Ghana, Liberia, la República de África Central, Ruanda, Sudán del Sur, Etiopía y Kenia contra el comercio de marfil en 2008.